I topi (Die Ratten) – film diretto del 1955 da Robert Siodmak.
 I topi (The Rats) – romanzo del 1974 scritto da James Herbert.
 I topi – serie televisiva italiana del 2018 diretta e interpretata da Antonio Albanese.